Jurm är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul. Jurm ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Jurm är bergig åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Jurm ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Jurm. Runt Jurm är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Jurm består i huvudsak av gräsmarker.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Badakhshan (provins)